(« super lézard ») est un genre éteint de très grands dinosaures herbivores sauropodes de la famille des diplodocidés ayant vécu  au Jurassique supérieur (Kimméridgien et Tithonien), il y a environ entre  (millions d'années), en Amérique du Nord où il a été découvert dans la formation de géologique de Morrison du Colorado aux États-Unis en 1972, et au Portugal dans la formation Camadas de Alcobaça en 1987.

Étymologie 
le nom de genre Supersaurus veux dire littéralement en grec ancien, "Super reptile", en raison de sa grande taille. D'ailleurs certains meme sur internet le représente comme le "Superman des dinosaures".

Découverte 

  
Les premiers fossiles de Supersaurus ont été découverts en 1972 dans la Dry Mesa Quarry près de la ville de Delta dans le Colorado. Il ne s'agissait que de quelques os, principalement un scapulo-coracoïde (os de la ceinture scapulaire), un ischion et des vertèbres caudales. Le paléontologue James A. Jensen crée le genre Supersaurus avec le scapulo-coracoïde, référencé BYU 5500, comme holotype. Cet os mesure  de longueur. Ces restes fossiles avaient été nommés Supersaurus de façon informelle dès 1973, un an après la découverte. La description officielle de Supersaurus  vivianae par Jim Jensen n’interviendra qu'en 1985. 

Plus tard, une énorme vertèbre cervicale provenant du même site et mesurant  de long a été attribuée à Supersaurus.

En 1996, un nouveau spécimen plus complet, surnommé « Jimbo » et référencé WDC DMJ-021, est découvert dans le comté de Converse dans l'État du Wyoming, aux États-Unis. Environ 30 % du squelette de l'animal ont été retrouvés. Son anatomie est proche de celle dApatosaurus, mais en moins robuste et avec des vertèbres cervicales encore plus allongées qui formaient un des plus longs cous de sauropodes connu.
Ce spécimen de référence permet de trier et de réattribuer plusieurs autres os découverts dans la formation de Morrison, soit au genre, soit à d'autres diplodocidés. Le squelette est conservé au Wyoming Dinosaur Center.

Description 
Supersaurus est l'un des plus grands sauropodes. Comme pour tous les sauropodes géants les mensurations de l'animal sont un sujet qui fait débat. En 2007, Lovelace Lovelace et ses collègues estiment sa longueur maximale entre , valeurs reprises par Thomas Holtz en 2011, et sa masse entre . D'autres appréciations lui attribuent une longueur de .

Anciens noms de genres

Ultrasauros / Ultrasaurus 
 
Le paléontologue James A. Jensen, qui décrit le spécimen original de Supersaurus , relata dans le même temps la découverte d'un autre sauropode géant, qui sera plus tard nommé Ultrasaurus macintoshi.

L'inventeur du genre en 1985, Jim Jensen se rend compte peu après sa publication, que le nom de genre Supersaurus a été déjà utilisé en 1983 par un paléontologue coréen, Haang Mook Kim, pour décrire ce qu'il croyait être un humérus de grand dinosaure de la fin du Crétacé inférieur de Corée du Sud, et qu'il a nommé Ultrasaurus tabriensis. Cependant l'humérus se révèle être un cubitus et le dinosaure est sensiblement plus petit et n'a rien à voir avec les diplodocidés nord-américains.

Le nom de genre Ultrasaurus ayant déjà été utilisé, George Olshevsky en 1991, modifie une lettre du nom du genre nord-américain pour le renommer Ultrasauros, Ultrasauros macintoshi. Le fossile type pour définir Ultrasauros, est une vertèbre dorsale référencée, BYU 9044, qui s'est avérée par la suite appartenir à Supersaurus, voire au spécimen holotype du genre. Ultrasauros est donc un synonyme junior de Supersaurus, et son nom est abandonné au profit de Supersaurus.

Dystylosaurus 
Un troisième genre de dinosaures diplodocidés trouvé près de la carrière originelle de Supersaurus, et connu à partir d'une vertèbre dorsale référencée BYU 5750, fut baptisé par Jim Jensen en 1985 : Dystylosaurus edwini. Il est considéré, depuis 2001, comme un spécimen de Supersaurus vivianae. Par conséquent, Dystylosaurus est un synonyme junior de Supersaurus.

Dinheirosaurus 
En 2015, Emanuel Tschopp, Octavio Mateus et Roger B.J. Benson conduisent une grande étude phylogénétique des Diplodocidae à l'échelle des spécimens. Parmi leurs conclusions, outre la réhabilitation du genre Brontosaurus, ils placent le genre portugais Dinheirosaurus en synonyme junior de Supersaurus. La seule espèce de Dinheirosaurus, D. lourinhanensis
devient pour eux Supersaurus lourinhanensis et serait ainsi la seconde espèce valide du genre avec A. vivianae. À noter qu'Octavio Mateus, participant à cette étude, était le co-créateur avec José Bonaparte du genre Dinheirosaurus en 1999.

Supersaurus lourinhanensis, si l'on retient son nouveau nom, est connue presque uniquement par des vertèbres, la plupart dans un mauvais état de conservation. Sa taille est estimée à environ . Quelques côtes ont été trouvées également, elles ne sont pas pneumatisées, ce qui est interprété comme un caractère plésiomorphique (ancestral). Comme pour la plupart des sauropodes, des gastrolithes ont été récupérés à proximité des restes de l'animal.

Classification 
Emanuel Tschopp et ses collègues en 2015 placent les deux espèces de Supersaurus parmi les plus basales des membres de la sous-famille des Diplodocinae. C'est ce que montre leur cladogramme ci-dessous :

Voir aussi 
 la Liste des dinosaures
 Sauropoda
 Diplodocidae
 Dinheirosaurus

Liens externes 
  Why do mass estimates vary so much?", by Mike Taylor, 27 August 2002.

Références taxinomiques 
 
 , seule espèce du genre (Syn. : Dystylosaurus edwini Jensen, 1985, Ultrasauros macintoshi Jensen 1985, Ultrasaurus macintoshi Jensen, 1985).
  (Syn. : Dinheirosaurus lourinhanensis Bonaparte & Mateus, 1999).

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Jurassique supérieur
Diplodocidae
Taxon fossile décrit en 1985